Portland Timbers ist der Name folgender Fußballmannschaften der Vereinigten Staaten:

 Portland Timbers, 2001 bis 2010 in mehreren Ligen, seit 2011 in der Major League Soccer
 Portland Timbers (WSL), 1989 bis 1990 in der Western Soccer League
 Portland Timbers (NASL), 1975 bis 1982 in der NASL